Tourists steht für

 den nigerianischen Fußballclub Wikki Tourists
 die britische Popband The Tourists

Siehe auch:

 Tourist